Sykes (televisieserie)

Personen
William Henry Sykes (1790–1872) Britse militair, ornitholoog, lid van het Britse Parlement
James Sykes Gamble (1847 - 1925 ) Brits botanicus
Mark Sykes (1879 – 1919) Brits ontdekkingsreiziger, militair en diplomaat bekend van het Sykes-Picotverdrag
Roosevelt Sykes (1906 – 1983) Amerikaans blues muzikant, -zanger.
Eric Sykes (1923 - 2012) Brits acteur, scenarioschrijver en regisseur.
William Russell Sykes (geb. 1927) Botanicus
Bryan Sykes (geb. 1947) Brits geneticus
Wanda Sykes (geb.1964) Amerikaanse actrice, stand-up comédienne
Tom Sykes (geb. 1985) Brits motorcoureur
Plaatsnamen
Sykesville (Maryland)
Sykesville (Pennsylvania)
Sykeston